Ше́рер () — немецкая фамилия. Многие французы с фамилией Шерер ведут происхождение из Эльзаса, неоднократно менявшего принадлежность между Францией и Германией.

Известные носители:

 Шерер, Адольф (род. 1938) — чехословацкий футболист, нападающий.
 Шерер, Александр Николас (1771—1824) — учёный-химик.
 Шерер, Альфреду Висенте (1903—1996) — бразильский кардинал.
 Шерер, Анна Павловна — хозяйка салона, с действия в котором начинается «Война и мир» Л. Н. Толстого.
 Шерер, Бартелеми Луи Жозеф (1747—1804) — французский командир эпохи наполеоновских войн, военный министр в 1797—1799 годах
 Шерер, Вильгельм (1841—1886) — немецкий филолог, историк литературы.
 Шерер, Георг (иезуит) (1539—1605) — иезуит, один из деятельных противников реформации в Австрии.
 Шерер, Георг (поэт) (1828—?) — немецкий поэт.
 Шерер, Джин (1937—2015) — американский актёр второго плана.
 
 Шерер Жан-Жак (1855—1916) — французский художник.
 Шерер, Людвиг Эмануэль (1785—1853) — швейцарский лихенолог.
 Шерер, Маркус (род. 1962) — немецкий борец греко-римского и вольного стилей.
 Шерер, Одилиу Педру (род. 1949) — бразильский кардинал.
 Шерер, Фёдор Карлович (род. 1891) — артист балета Мариинского театра в 1909—1913 годах.
 Шерер, Франц Эрнест (1805—1879) — врач и бальнеолог.
 Шерер, Фридрих Фридрихович (1896 — ?) — депутат Верховного Совета СССР первого созыва от АССР немцев Поволжья.
 Шерер, Эдмонд (1815—1889) — протестантский богослов и литературный критик.
 Шерер, Эрих (род. 1946) — швейцарский бобслеист, олимпийский чемпион 1980 года.

Составные фамилии 
 Шерер-Кестнер, Огюст (1833—1899) — французский химик и политический деятель.

См. также 
 Шёрер, Карл (1872—1929) — швейцарский политик, президент.
 Синдром ван Богарта — Шерера — Эпштейна — редкое аутосомно-рецессивное наследственное заболевание, проявляющееся расстройством липидного обмена.

Примечания